Соревнования в беге на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 15, 16 и 18 августа 2013 года. 

В отсутствии лидера мирового сезона Франсины Нийонсабы из Бурунди чемпионкой мира неожиданно стала кенийка Юнис Сум в финале превысившая свой личный рекорд почти на 2 секунды. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира 2011 россиянка Мария Савинова осталась на втором месте.

Медалисты

Расписание

Рекорды

Результаты

Полуфиналы 
Квалификация: 3 лучших в забеге (Q) и 2 быстрейших по времени (q).

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона.

Финал 

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 800 метров (женщины)
Бег на 800 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике